Karl von Fischer (1782-1820), architecte
 Karl Philipp Fischer (1807-1885), philosophe
 Karl Fischer (1901-1958), chimiste allemand